Се́венокс () — город в Великобритании, находится в западной части английского графства Кент, административный центр одноимённого района.

Севенокс расположен примерно в 34,6 километрах к юго-востоку от центра британской столицы и связан с ней одной из основных пригородных железнодорожных линий Лондона. Близ Севенокса располагается дворец 15 века Ноул-хаус, который служил резиденцией архиепископа Кентерберийского.

Этимология 
Название города происходит от древнеанглийского слова «Seouenaca», которое было дано маленькой часовне около семи дубов на виноградном поле около 800 года нашей эры.

В книге К. Бедекера под названием «Великобритания: Англия, Уэльс и Шотландия до Лох-Мари и Кромарти-Ферт» (опубликованной в 1887 году) утверждается, что Севенокс считается искажением названия деревни «Шевеникс» ().

Города-побратимы 
  Понтуаз, Франция
  Райнбах, Германия

Известные уроженцы и жители 
 Сэмюэл Росон Гардинер (1829—1902) — английский историк и педагог.
 Плам Сайкс (род.1969) — американская писательница, журналистка и актриса.

Примечания 

Населённые пункты Кента
Города Англии